Гран-прі Угорщини 2020 (офіційно Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2020) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулися 19 липня 2020 року на гоночній трасі Хунгароринг в Будапешті, Угорщина. Це третій етап чемпіонату світу, тридцять п'яте Гран-прі Угорщини в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Вільні заїзди 
Першу практику очолили пілоти Мерседеса: Льюїс Гамільтон та Вальттері Боттас відповідно. П'єр Гаслі не зміг встановити час через проблеми із енергоблоком.

Друга практика, яка відбувалась на мокрій трасі, закінчилася найшвидшим результатом для Себастьяна Феттеля. Третю практику знову очолили пілоти Мерседеса: цього разу найшвидший час встановив Вальттері Боттас.

Кваліфікація

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітки 

Липень 2020
Звіти про Гран-прі сезону 2020 Формули-1
2020 в угорському спорті